Neamț bezeichnet:

 den rumänischen Kreis Neamț
 ein rumänisch-orthodoxes Kloster, siehe Kloster Neamț
 eine mittelalterliche Burg, siehe Burg Neamț

Siehe auch:

 Liste der Orte im Kreis Neamț